Arte taurino puede referirse a:
La tauromaquia
Arte plástico taurino
Literatura taurina